1984 Голяма награда на Португалия е 4-то за Голямата награда на Португалия и шестнадесети последен кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 21 октомври 1984 година на пистата Ещорил, Ещорил в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Португалия